Блайх Яків Дов — головний рабин Києва та України (Карлін-Столинський хасидизм), президент Об'єднання юдейських релігійних організацій України.
 Садан Дов — ізраїльський дослідник літератури на їдиш та івриті, письменник та перекладач.
 Дов Бер — другий лідер хасидизму.

 Дов (озеро) — озеро, що розкинулось на півночі Центральної височини острова Тасманія (Австралія).
 40328 Дов — астероїд головного поясу.
 Дов () (вимовляється «Доу!») — комічний вигук Гомера Сімпсона з тривалого анімаційного серіалу «Сімпсони»‚ включений до Оксфордського словника англійської мови ().